Zamfirescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Pandele Zamfirescu (1843–1926), om politic român, primar al municipiului Iași
 Duiliu Zamfirescu (1858–1922), scriitor și diplomat român, membru titular și vicepreședinte al Academiei Române
 Alexandru Duiliu Zamfirescu (1892–1968), scriitor și diplomat român 
 George Mihail Zamfirescu (1898–1939), scriitor român
 Raluca Zamfirescu (1924–2008), actriță română, fiica scriitorului George Mihail Zamfirescu
 Dan Zamfirescu (n. 1933), scriitor român
 Dan Zamfirescu (n. 1953), politician român
 Vladimir Zamfirescu (n. 1936), pictor și desenator român
 Florin Zamfirescu (n. 1949), actor, pedagog și regizor român
 Constantin Zamfirescu (n. 1966), actor român
 Grigore Zamfirescu (?), inginer și pionier al aviației din România, antreprenor și fondator SET

Vezi și 
 Zamfir (nume)

 Zamfirești (dezambiguizare)